Muciño ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Pablo Muciño, mexikanischer Fußballspieler
 Octavio Muciño (El Centavo; 1950–1974), mexikanischer Fußballspieler